Vare Trophy är en utmärkelse inom golfen till den spelare på LPGA-touren som har den lägsta genomsnittsscoren under säsongen. Priset instiftades 1953 för att hedra en av damgolfens stora spelare, Glenna Collett Vare.

Vinnare

Externa länkar
Vare Trophy

Golfens utmärkelser
Priser och utmärkelser instiftade 1953